Plaats in Indonesië
 Karangklesem (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangklesem (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangklesem (Purwokerto Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java